Amerikai Egyesült Államok
Burr Oak (Marshall megye, Indiana)
Burr Oak (Noble megye, Indiana)
Burr Oak (Iowa)
Burr Oak (Kansas)
Burr Oak (Michigan)
Burr Oak Township (Michigan)
Burr Oak (Missouri)
Burr Oak (Ohio)
Burr Oak (Wisconsin)